La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball masculin se déroule du 9 au  à Saint-Domingue en République dominicaine.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Classement 1-4

Classement 5-8

Classement final

Distinctions individuelles 
 MVP : Taylor Sander 
 Meilleur marqueur : José Miguel Cáceres  
 Meilleur attaquant : Antonio Ciarelli 
 Meilleur contreur : Marc-Anthony Honoré 
 Meilleur serveur : Elvis Contreras 
 Meilleur libéro : Edwin Peguero 
 Meilleur réceptionneur : Elvis Contreras 
 Meilleur défenseur : Dustin Waltter 
 Meilleur passeur : Pedro Rangel

Liens internes

Liens externes

2012
Événement sportif international en République dominicaine
Compétition de volley-ball à Saint-Domingue (ville)
Coupe panaméricaine de volley-ball masculin
2012 en République dominicaine
Sport en juillet 2012